

Geografia
 Macken – comune tedesco della Renania-Palatinato

Persone
 Eddie Macken (1949) – cavaliere irlandese
 Eoin Macken (1983) – attore, modello, regista e sceneggiatore irlandese
 Fidelma Macken (1942) – ex magistrato irlandese
 Jon Macken propr, Jonathan Paul Macken (1977) – ex calciatore inglese naturalizzato irlandese
 Walter Macken (1915-1967) – scrittore e commediografo irlandese